Амадор () — испанские фамилия и имя, а также название нескольких географических объектов.

Топонимы 
 Амадор — округ штата Калифорния, расположенный в горах Сьерра-Невада.
 Амадор — тауншип в округе Чисаго, Миннесота, США.
 Амадор-Сити
 Санту-Амадор — фрегезия (район) в муниципалитете Мора округа Бежа в Португалии.

Персоналии 
 Амадор Осерский (?—418) — католический святой, епископ города Осер, память 1 мая.
 Амадор де Туччи (?—855) — католический святой, память по Санторалю 5-го мая.
 Амадор, Андрей (род. 1986) — коста-риканский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Амадор, Мануэль (1833—1909) — первый президент Панамы, по первоначальной специальности врач.
 Амадор, Рафаэль (1959—2018) — мексиканский футболист, защитник.
 Амадор де лос Риос, Хосе (1816—1878) — испанский писатель, историк литературы, археолог, искусствовед, педагог, профессор.
 Амадор де Виньеро дю Плесси, Жан Батист (1632—1662) — французский военачальник, генерал-лейтенант.
 Фонсека Амадор, Карлос

См. также 
 Амадор — фильм Фернандо Леона Де Араноа 2010 года.
  (AK-158)
 Амадора